Francesca da Rimini (v. 1255-v. 1285), noble italienne et personnage de la Divine Comédie de Dante Alighieri.

Titres 

 Francesca da Rimini (1830), opéra italien de Saverio Mercadante ;
 Francesca da Rimini (1876), poème symphonique russe de Piotr Ilitch Tchaïkovski ;
 Francesca da Rimini (1900), opéra russe de Sergueï Vassilievitch Rachmaninov ;
 Francesca da Rimini (1902), pièce de théâtre italienne de Gabriele D'Annunzio ;
 Francesca da Rimini (1908), film américain de James Stuart Blackton ;
 Francesca da Rimini (1910), film américain de James Stuart Blackton ;
 Francesca da Rimini (1911), film italien de Ugo Falena ;
 Francesca da Rimini (1914), opéra italien de Riccardo Zandonai ;
 Francesca da Rimini (1943), ballet russe de Boris Assafiev.